

Ґродзіще — село в гміні Ґрембоцице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґродзіще — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґродзіще — село в гміні Стошовіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґродзіще — село в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Ґродзіще — село в гміні Броди Жарського повіту Любуського воєводства